Toponímia:
 Warner (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Warner (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Warner (Nova Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire
 Biografia:
Warner Baxter (1889, Columbus, Ohio - 1951, Beverly Hills, Califòrnia), actor estatunidenc
 Silvia Warner (1893 - ?), compositora i musicògrafa estatunidenca 
 Jack Austin Warner, polític, empresari i dirigent esportiu de Trinitat i Tobago.
 Empreses:
 Warner Bros, productora de cinema i televisió
 Warner Bros Animation, divisió d'animació de l'empresa Warner Bros
 Warner Bros Cartoons, divisió interna de Warner Bros Pictures
 Warner Bros Records, grup discogràfic depenent de Warner Music Group
 Warner Bros Television, productora i distribuïdora de televisió
 Warner Music Group, multinacional d'empreses discogràfiques
 Time Warner, empresa dedicada a la comunicació
 Edificis:
 Time Warner Center, complex d'edificis constituït de dues torres bessones
 Time Warner Cable Arena, pavelló esportiu a Charlotte (Carolina del Nord, EUA)